Fliórov (Флёров, también transcrito como Flyorov o como Flerov) es el apellido de:
 Georgi Fliórov (1913-1990), un físico nuclear soviético;
 Iván Fliórov (1905-1941), comandante de la primera batería de artillería de cohetes Katyusha durante la Segunda Guerra Mundial;
 Konstantín Fliórov (1904-1980), paleontólogo y pintor naturalista de la Unión Soviética.